Sophia Akermark (1817 - 1882) foi uma botânica  sueca .

Ligações externas
  

Botânicos da Suécia